Lenaers ist der Familienname von:

 Jeroen Lenaers (* 1984), niederländischer Politiker (CDA)
 Roger Lenaers (1925–2021), belgischer Jesuit